Динод:

 Динауд из Бангора () — был игуменом в монастыре Бангор, что на северо-востоке Уэльса.
 Динод () — электрод в фотоэлектронном умножителе и некоторых других электровакуумных приборах, служащий для усиления электронного потока за счёт вторичной эмиссии электронов.